Yantra (symbool), visueel equivalent van mantra
 Sri Yantra, een specifieke yantra als meditatieobject
 Sak yant, yantra-tatoeage
 FC Yantra, voetbalclub uit Gabrovo, Bulgarije

Zie ook
 Jantra (doorverwijspagina)